Guaraná es el nombre de:

Paullinia cupana, planta trepadora de la familia de las sapindáceas, originaria de la Amazonia, de fruto comestible;
Guaraná, grupo español de música;
Guaraná, una bebida de origen brasileño, que también da nombre a una marca peruana;
Guaraná Antarctica, una célebre madre brasileña que creó el tipo de bebida anteriormente citado.

Lusitanismos